Солосучијапа има више значења:

 Општина Солосучијапа (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Солосучијапа (Солосучијапа, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику